Kearns ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrew Kearns (1840–1915), irischer Mönch und Gründer des Fußballvereins Celtic Glasgow, siehe Bruder Walfrid
 Austin Kearns (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bracken Kearns (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Carroll D. Kearns (1900–1976), US-amerikanischer Politiker

 David T. Kearns (1930–2011), US-amerikanischer Geschäftsmann und CEO der Firma Xerox
 Dennis Kearns (* 1945), kanadischer Eishockeyspieler
 Ian Kearns, britischer Journalist und Politikwissenschaftler
 Jack Kearns (1882–1963), US-amerikanischer Boxmanager
 James Kearns (* 1957), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Michael Kearns (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler und Autor

 Phil Kearns (* 1967), australischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Kearns (1927–2005), US-amerikanischer Ingenieur, Erfinder des Intervallscheibenwischers
 Thomas Kearns (1862–1918), US-amerikanischer Politiker

Kearns ist der Name folgender Orte:
 Kearns (New South Wales), Australien
 Kearns (Utah), Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 59P/Kearns-Kwee, Komet
 Kearns Motor Buggy, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kearns-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel, Antarktis
 Kearns-Sayre-Syndrom, siehe Mitochondriopathie#Kearns-Sayre-Syndrom (KSS)